El Khiam est un site archéologique situé en Palestine.
Khiam est un village situé au sud du Liban, célèbre en raison de la prison qui y est située, dirigée par l'armée israélienne et ses supplétifs entre 1985 et 2000.

Voir aussi 
 Khiamien, une période du Néolithique au Proche-Orient, dont El Khiam est le site éponyme.

Références 

Homonymie de toponyme